Фархо́т Шамсуди́нович Абдулла́ев (; род. 12 апреля 1956, Душанбе) — советский и российский актёр, режиссёр, и сценарист.

Биография 
Родился 12 апреля 1956 в Душанбе.

В 1979 году окончил исторический факультет ТГУ им. В. И. Ленина.

В 1989 году окончил режиссёрское отделение Всесоюзного государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова им С. Герасимова (мастерская Игоря Таланкина).

В настоящее время живёт и работает в Москве.

Фильмография

Актёр 
 1982 — Время зимних туманов — Карим
 1983 — На перевале не стрелять!
 1983 — Приключения маленького Мука — главный министр
 1984 — Позывные «Вершина»
 2005 — Sказка о sчастье
 2010 — Варенька. И в горе, и в радости

Режиссёр-постановщик 
 1989 — Волчьи похороны (в качестве диплома)
 1991 — Чужая игра
 1992—1995 — Таджикистан. Военные хроники (документальный)
 2000 — Возвращение (документальный)
 2005 — Ловитор
 2007 — Миллионер поневоле
 2011 — Презумпция согласия
 2013 — Старшая сестра

Сценарист 
 1991 — Чужая игра
 2005 — Ловитор
 2013 — Старшая сестра

Примечания

Ссылки 
 https://brod.kz/persons/farkhot-abdullaev/
 https://www.vashdosug.ru/person/farhot-abdullaev/
 https://ru.kinorium.com/name/1627413/

Родившиеся 12 апреля
Родившиеся в 1956 году
Родившиеся в Душанбе
Персоналии по алфавиту
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры XX века
Актёры России
Актёры XXI века
Режиссёры по алфавиту
Режиссёры СССР
Режиссёры России
Режиссёры XX века
Режиссёры XXI века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы СССР
Сценаристы XX века
Сценаристы XXI века
Выпускники ВГИКа